Le Tenacious est un grand voilier anglais du type trois-mâts barque 
 Tenacious D est un groupe de rock américain
 Tenacious D in The Pick of Destiny est un film américain réalisé par Liam Lynch, sorti en 2006